Домбовар () — город в центре Венгрии, в медье Тольна. Население — 20 655 жителей. Домбовар расположен в 20 километрах к востоку от Капошвара, в 30 километрах к северу от Печа и в 40 километрах к западу от Сексарда.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии